Василий Николаевич Прокатов (28 августа 1923, дер. Кузовлёво, Вологодская губерния — 14 декабря 1942, у села Дерезовка, Воронежская область) — советский военнослужащий. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно). Сержант. 12 декабря 1942 года в бою у деревни Дерезовка Россошанского района Воронежской области своим телом закрыл амбразуру вражеского ДЗОТа.

Биография 

Родился 28 августа 1923 года в деревне Кузовлёво Кадниковского уезда Вологодской губернии РСФСР СССР (ныне деревня Харовского района Вологодской области Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. В детские годы с родителями переехал в посёлок Харовский. Учился в Харовской средней школе. Избирался старостой класса, был редактором школьной газеты и руководителем лыжной секции, активно занимался в кружках Осоавиахима при Доме Обороны. В 1941 году окончил девятый класс и собирался продолжить учёбу в десятом, но планам помешала война.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии был призван Харовским районным военкоматом 21 июля 1941 года. Окончил школу младших командиров в Череповце. В боях с немецко-фашистскими захватчиками с декабря 1941 года в должности командира стрелкового отделения на Волховском фронте. Весной 1942 года был тяжело ранен, семь месяцев лечился в госпитале в Краснодаре. После выздоровления в ноябре 1942 года направлен в 350-ю стрелковую дивизию 6-й армии Воронежского фронта, где получил назначение на должность командира стрелкового отделения 1-го стрелкового батальона 1180-го стрелкового полка. Перед началом советского контрнаступления под Сталинградом дивизия заняла позиции на левом берегу Дона в районе села Дерезовка.

Перед началом операции «Малый Сатурн» 1180-му стрелковому полку 350-й стрелковой дивизии была поставлена задача по льду форсировать Дон и захватить плацдарм на правом берегу реки. Вооружившись приставными лестницами, крючьями и кошками, ранним утром 14 декабря 1942 года после артиллерийской подготовки штурмовая группа 1-го стрелкового батальона попыталась преодолеть Дон западнее села Дерезовка. Однако артиллеристам не удалось полностью подавить огневые средства противника. Когда группа достигла середины реки, с правого берега неприятель открыл шквальный пулемётный огонь из ДЗОТа. Штурмовой отряд залёг на льду. В сложившейся ситуации сержант В. Н. Прокатов стремительным броском преодолел Дон и по отвесной обледеневшей скале поднялся на высоту. Не имея средств для уничтожения ДЗОТа, он навалился грудью на амбразуру, дав возможность батальону без потерь форсировать Дон и занять плацдарм для переправы основных сил полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 31 марта 1943 года за  «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле № 195 у села Дерезовка  Воронежской области.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (31.03.1943, посмертно);
 орден Ленина (31.03.1943, посмертно);
 орден Красной Звезды.

Оценки и мнения 
Был он очень озорным, подвижным, любознательным. Спортсмен, очень любил лыжи, военное дело. Мог с завязанными глазами разобрать и собрать винтовку, пулемёт «максим». Среди сверстников заводила. Ни друзей, ни себя обидеть не давал. Волосы рыжие, на лице веснушки. Но пусть только попробует кто обозвать «рыжиком». Сразу получит сдачу.

Уже в школе у Васи было ярко выражено чувство любви к своей Родине, поэтому когда одноклассники узнали о подвиге Василия Прокатова никто из нас не был удивлён. К подвигу он готовился короткой и яркой жизнью своей.

Память 

 Памятник Герою Советского Союза В. Н. Прокатову установлен на месте гибели у села Дерезовка Воронежской области.
 В городе Харовске Вологодской области в 1967 году установлен бюст В. Н. Прокатова (скульптор ).
 Мемориальная плита в честь Героя Советского Союза В. Н. Прокатова установлена на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
 Именем Героя Советского Союза В. Н. Прокатова названы улицы в Вологде, Харовске и Дерезовке.
 Имя Героя Советского Союза В. Н. Прокатова носит Харовская средняя общеобразовательная школа № 3.
 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза В. Н. Прокатова установлена в Вологде на улице Прокатова.

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 Прокатов Василий Николаевич. Сайт «Вологодская областная научная библиотека имени И. В. Бабушкина».
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Пехотинцы Великой Отечественной войны